Красный якорь — многозначное понятие:

Топоним 
 Красный Якорь — деревня, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область.

Предприятия 
 «Красный якорь» — производитель фанеры в Кировской области.
 «Красный якорь» — российский производитель якорных цепей.